Eine Spange ist ein meist als Klemme ausgeführtes Element zum zusammenfügen oder -halten von verschiedenen Dingen.
 Haarspange, Klemmelement, um Haare zusammenzuhalten
 Nagelkorrekturspange zur Korrektur von Nagelfehlstellungen
 Zahnspange zur Korrektur von Kiefer- und Zahnfehlstellungen
 Spange (Verkehr), eine Verbindungsstraße zweier Verkehrswege oder eine Verkehrswegesituation wo von einem Ausgangspunkt ein Zielpunkt über verschiedene Streckenführungen erreicht werden kann.
 Spange (Heraldik) als gemeine Figur in der Heraldik
 Fibel (Schließe), Nadel zum Kleidungsverschluss (meist nicht geklemmt; daher keine eigentliche Spange)

Siehe auch:

 Ordenspange
 Kirchenspange
 Spangen